Гефер — имя и фамилия.

 имя
  — сын Арама (сына Сима).

 фамилия
 Гефер, Эдмунд